Сан Паблито има више значења:

 Сан Паблито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Паблито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Паблито (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Паблито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику